Termenul „Mühlberg” se poate referi la:

localități
Mühlberg/Elbe
Mühlberg (Thüringen)
Mühlberg (Neustadt an der Waldnaab)
Mühlberg (Regnitzlosau)
Mühlberg (Feldkirchen-Westerham)
munți
Waldenburger Berge